Мехви́ш Хая́т (; , Пакистан) — пакистанская актриса кино и телевидения и певица.

Наиболее известна ролями в таких , как «» (2016), «» (2017), «» (2018) и «» (2019).

Награждена Правительством Пакистана орденом  за заслуги в области искусства (2019).

Биография 

Родилась 6 января 1988 года в Карачи. Её мать — Рухсар Хаят, в 1980-е годы была популярной телевизионной актрисой. Её старший брат Зишан — певец-композитор, а старшая сестра Афшин также является певицей. Ещё один её старший брат Дэниш Хаят — актёр, а его жена — Файза Ашфак является моделью.

В 2019 году в рамках новогодней передачи Sitaron Bhari Raat на телеканале  спела дуэтом с Рахатом Фатехом Али Ханом песню Нусрата Фатеха Али Хана Tu Mera Dil, Tu Meri Jaan.

Фильмография

Телевидение

Кино

Дискография 

 "Pani Barsa" — Man Jali (2010);
 "Tell Me Why" —  (2011);
 "Har Saans Gawahi Deta Hai" —  (2012);
 "Mujhse Ab Meri Mohabbat Ke Fasanena Kaho" —  (2013);
 "Tu Hi Tu" совместно с  в 3-ем эпизоде  в качестве знаменитого артиста (2016);
 "Dil Saab Dil Babu" — Sitaron Bhari Raat (2019);
 "Chamkeeli" совместно с  (2019).

Награды

Примечания 

Актрисы Пакистана